Mansfeld steht für:
 Mansfeld, Landstadt im östlichen Harz-Vorland, Sachsen-Anhalt 
 Mansfeld (Putlitz), Ortsteil der Stadt Putlitz, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Mansfeld, Dorf im Landkreis Neidenburg, Ostpreußen, 1920 bis 1940 und seit 1945: Mansfeldy im Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Mansfeld (Unternehmen), ehemaliges Montanunternehmen (Gewerkschaft, AG, Kombinat)
 Mansfeld MPC, eine Reihe von DDR-Computern aus Lutherstadt Eisleben während der 1980er Jahre

Mansfeld ist ein Familienname:
 Mansfeld (Adelsgeschlecht), Uradelsgeschlecht in Sachsen-Anhalt
 Mansfeld (Familienname) – dort auch Liste von Namensträgern

Siehe auch:
 Schloss Mansfeld
 Mansfelder Land
 Mansfeldisch
 Mansfelder Platte
 Bereich Mansfelder Seen
 Grafschaft Mansfeld
 Mansfelder Kreis
 Mansfelder Gebirgskreis
 Mansfelder Seekreis
 Landkreis Mansfelder Land
 Landkreis Mansfeld-Südharz
 Mansfelder Kupferschlackensteine
 Zeche Mansfeld
 Mansfeld-Museum
 Mansfelder Bergwerksbahn
 Mannsfeld
 Mansfield
 Mansveld
 Mensfelden